Светлое — село в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Светловского сельсовета.

География 
Село находится в западной части Алтайского края, в пределах Кулундинской равнины, на юго-западном берегу озера Долгое и северном берегу озера Полтинное, на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к северо-востоку от села Завьялово, административного центра района. Абсолютная высота — 154 метра над уровнем моря.
Климат умеренный, резко континентальный. Средняя температура января составляет −18,6 °C, июля — +19,3 °C.

История 
Светлое было основано в 1926 году (по другим данным — в 1920 году).
В 1926 году в посёлке Светлом имелось 24 хозяйства и проживало 144 человека. В административном отношении Светлый входил в состав Невского сельсовета Завьяловского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово»), дом культуры и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 15 улиц и 1 переулка.

Примечания 

Населённые пункты Завьяловского района (Алтайский край)